Accademia dei Desiosi – fondata a Bologna nel 1650
 Accademia dei Desiosi – fondata a Genova nel 1694
 Accademia dei Desiosi – fondata a Roma nel 1626
 Accademia dei Desiosi – fondata a Siena nel XVI secolo
 Accademia dei Desiosi – fondata a Venezia nel 1629